Trombach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Trombach (Ägerisee), südlicher Zufluss des Ägerisees bei Teufli, Gemeinde Oberägeri, Kanton Zug
 Trombach (Bigge), linker Zufluss der Bigge vor Heid, Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Trombach (Lauterbach), rechter Zufluss des Lauterbachs vor Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Trombach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser entlang der Ortsgemeindengrenze von Üdersdorf zu Bleckhausen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Trombach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe gegenüber Niederhausen, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Trombach (Zipfelbach), linker Zufluss des Zipfelbachs bei Hanweiler, Stadt Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Trombach (Lauterbach), Hof in der Gemeinde Lauterbach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Trombach (Sattel), Ort in der Gemeinde Sattel, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz
 Trombach (Schramberg), Zinken im Stadtteil Tennenbronn von Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg